Krušovice (okres Rakovník), een gemeente in Tsjechië
 Krušovice (brouwerij), de bierbrouwerij in die gemeente